Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 6 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Изначально золото с результатом 21,36 м выиграла Надежда Остапчук из Белоруссии, но через несколько дней она была дисквалифицирована за применение допинга и медали были перераспределены. Валери Адамс из Новой Зеландии стала двукратной олимпийской чемпионкой.

В 2016 году МОК лишил Евгению Колодко серебряной медали из-за обнаружения в её пробах туринабола и ипаморелина, вновь произошло перераспределение медалей.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят 12 лучших спортсменок по результатам квалификации.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты
 Программа соревнований

Толкание ядра на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012